Szkoła Podchorążych w Warszawie
 Szkoła Podchorążych Legionów Polskich (1914–1915)
 Szkoła Podchorążych Piechoty
 Szkoła Podchorążych Rezerwy Piechoty Agricola
 Szkoła Podchorążych Rezerwy
 Szkoła Podchorążych Rezerwy Piechoty w Zambrowie
 Wołyńska Szkoła Podchorążych Rezerwy Artylerii
 Mazowiecka Szkoła Podchorążych Rezerwy Artylerii
 Szkoła Podchorążych Rezerwy Broni Pancernej
 Szkoła Podchorążych Marynarki Wojennej